Scaunele sunt treapta ultimă a primului cor îngeresc, sfera de bază a corului și toți angeologii sunt de acord că ei reprezintă Tronul Atotputernicului și de aceea poartă acest nume, de Scaune. Sunt simbolul unirii Universului cu Dumnezeu Tatăl, au toate culorile curcubeului și sunt făpturi imense, cu mult deasupra oricărei închipuiri omenești a mărimii, de aceea nici n-au putut fi vreodată reprezentați în arta din lumea oamenilor. Dogmatica religioasă spune despre Scaune că sunt ființele de lumină care poartă pe aripile lor circulare simbolurile perserverenței.

Mitologie
Creștinism